Dick Boer (manager), manager bij Ahold
 Dick Boer (predikant), predikant en theoloog aan de Universiteit van Amsterdam
 Dick Boer (fotograaf), bekende fotograaf en auteur van boeken over fotografie